Irenej (, ) je krščansko ime. Znani nosilci imena:
 Sv. Irenej Lyonski (115 - cca. 202), škof in svetnik;
 Sveti Irenej iz Srema (umrl 304), škof in svetnik.